Longás ist ein Ort und eine Gemeinde (municipio) in der Provinz Saragossa in der Autonomen Region Aragón in Spanien. Sie zählte  Einwohner am .

Lage 
Longás liegt etwa 105 Kilometer nördlich im Pyrenäenvorland im Getreideanbaugebiet der Comarca Cinco Villas in einer Höhe von  am Río Onsella.

Bevölkerungsentwicklung 
Demographische Daten für Longás von 1900 bis 2021:

Sehenswürdigkeiten 
 Marienkirche (Iglesia de Santa María) aus dem 14. Jahrhundert
 Magdalenenkapelle aus dem 18. Jahrhundert
 Domenikuskapelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien